«Взгляд изнутри», или «Чужими глазами» — рассказ Стивена Кинга.
 «Взгляд изнутри» — австралийский фильм 2000 года.